Gminy w USA:
 Fenter (ang. Fenter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Fenter (ang. Fenter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring